Трешем ():

 Трешем, Томас (1543—1605) — английский политик XVI—XVII века, приверженец католицизма.
 Трешем, Фрэнсис (ок. 1567 — 1605) — английский дворянин, один из участников Порохового заговора.